Fahrmarke steht:

 im Bergbau für eine Marke zur Anwesenheits- und Seilfahrtkontrolle, siehe Fahrmarke
 im öffentlichen Nahverkehr für ein statt einer Fahrkarte ausgegebenes Geldersatzmittel, siehe Straßenbahnmünze